Razpotje je lahko:

 Razpotje, naselje v občini Idrija
 Razpotje, naselje v občini Zagorje ob Savi

Glej tudi:
 Ledinsko Razpotje, naselje v občini Idrija